Hymna Nigeru je píseň La Nigérienne (). Hudbu k hymně složili Robert Jacquet a Nicolas Abel François Frionnet, text napsal Maurice Albert Thiriet. Hymna byla přijata v roce 1961, rok po vyhlášení nezávislosti.

21. listopadu 2019 prezident republiky Mahamadou Issoufou oznámil, že se rozhodl změnit nebo dokonce změnit státní hymnu. Výbor, kterému předsedá premiér Birgi Rafini, byl „obviněn z reflexe současné hymny poskytováním oprav“ a „pokud je to možné, najde novou hymnu, která odpovídá současnému Nigerskému kontextu“. Byl vytvořen v roce 2018 a skládá se z několika členů vlády a asi patnácti „odborníků se zkušenostmi s psaním a hudební skladbou“.

Assamana Malam Issa, ministryně kulturní renesance, „Musíme najít hymnu, který dokáže povzbudit obyvatelstvo, být pro nás jakýmsi válečným pláčem, abychom se dotkli našeho vlasteneckého vlákna“.

Francouzský text

Odkazy

Související články 
 Nigerská vlajka
 Státní znak Nigeru

Niger
Hymna